Raiganj kan syfta på följande platser:

Bangladesh 

 Raiganj (underdistrikt i Bangladesh),

Indien 

 Rāiganj, ort, Västbengalen, Uttar Dinajpur, 

Robotskapade Bangladeshförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar